Мирз () — английская фамилия. Известные носители:
 Мирс, Анна (род. 1983) — австралийская велогонщица.
 Мирс, Крис (род. 1993) — британский прыгун в воду.
 Мирс, Рэй (род. 1964) — британский путешественник, телеведущий и писатель.
 Мирз, Сесил (1877—1937) — британский путешественник.
 Мирз, Тайрон (род. 1983) — английский футболист.

См. также

Примечания